Cattedrale di Sant'Isidoro – a Holguín, Cuba
 Cattedrale di Sant'Isidoro – a Valga, Estonia
Cattedrale di Sant'Isidoro – a San Isidro, Argentina

Pagine correlate 

 Chiesa di Sant'Isidoro